Get Closer — одиннадцатый студийный альбом американской певицы Линды Ронстадт, вышедший в 1982 году. Он достиг полумиллионного тиража и золотого статуса RIAA. В записях участвовали такие звёзды как Долли Партон, Эммилу Харрис, Джеймс Тейлор, Питер Эшер, Линдси Бакингем (из группы Fleetwood Mac), Патти Остин. Три номинации на премию «Грэмми», включая Премию «Грэмми» за лучшее женское вокальное поп-исполнение (где конкурировала с Оливия Ньютон-Джон, Лора Брэниган и  и уступила ) и Премия «Грэмми» за лучшее женское вокальное рок-исполнение (где конкурировала с Ким Карнс, Донной Саммер и Бонни Рэйтт и уступила Пэт Бенатар). Но альбом выиграл в категории .

История 
Альбом вышел в сентябре 1982 года на лейблах Elektra Records/Asylum Records.
Альбом получил положительные и умеренные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий, имел коммерческий успех и тираж в 0,5 млн копий в США и золотую сертификацию RIAA. Альбом занял позицию № 19 в чарте Top Country Albums, в американском хит-параде Billboard 200 диск занял 31-е место.

Список композиций

Участники записи 
 Линда Ронстадт — вокал
 Эммилу Харрис — вокал
 Долли Партон — вокал
 Джеймс Тейлор — гитара, бэк-вокал
 Питер Эшер — гитара, бэк-вокал
 Линдси Бакингем — аккордеон
 Патти Остин — бэк-вокал
 David Campbell — струнные аранжировки
 Dan Dugmore — электрогитара, pedal steel
 Andrew Gold — гитара, перкуссия, фортепиано, клавишные
 Waddy Wachtel — гитара, вокал
 Danny Kortchmar — электрогитара
 Bill Payne — орган, фортепиано, дирижёр, клавишные, Fender Rhodes, струнные аранжировки, Wurlitzer
 Don Grolnick — орган, синтезатор
 Kenny Edwards — бас-гитара, вокал
 Bob Glaub — бас-гитара
 Russ Kunkel — ударные
 Rick Marotta — ударные
 Rick Shlosser — ударные
 Jim Horn — баритон-саксофон
 Jerry Peterson — саксофон
 David Grisman — мандолина
 Dennis Karmazyn — виолончель
 J.D. Souther — основной и бэк-вокал
 Rosemary Butler — бэк-вокал
 Edie Lehmann — бэк-вокал
 Debbie Pearl — бэк-вокал

Чарты

Альбом

Примечания

Ссылки 
 The Definitive Linda Ronstadt Homepage

Альбомы США
Альбомы Elektra Records
Альбомы на английском языке
Альбомы, спродюсированные Питером Эшером
Рок-альбомы
Альбомы Линды Ронстадт